Indre puede referirse a:

 Departamento de Indre, en Francia.
 Río Indre, río de Francia, afluente del Loira.
 Río Indre, río de Francia, afluente del río Aisne.
 Indre, comuna francesa en el departamento de Loira Atlántico.
InDRE, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (México)